Regan o Rengan, estat tributari protegit a l'agència de Rewa Kantha, presidència de Bombai divisió de Sankheda Mehwas (Índia)
 Regan (Dakota del Nord)
 Tom Regan (1938, Pittsburgh, Pennsilvània), filòsof nord-americà
 Charles Tate Regan (1878 Sherborne, Dorset - 1943), ictiòleg britànic.